Muci oder Muçi ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernest Muçi (* 2001), albanischer Fußballspieler
 Nikolas Muci (* 2003), Schweizer Fußballspieler